Гайсрайтер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гайсрайтер, Мориц (род. 1987) — немецкий конькобежец.
 Гайсрайтер, Штефан (род. 1947) — немецкий бобслеист.